Ел Хирон има више значења:

 Ел Хирон (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Хирон (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Хирон (Ероика Сиудад де Уахуапан де Леон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику